En arm er et af kroppens øvre lemmer.

Arm kan også henvise til:
 ÄRM, fiktive magiske våben i mangaserien MÄR
 Arm River, en flod og flere nærliggende områder i Saskatchewan i Canada
 ARM (f.eks. ARM1, ARM2,...), en microprocessorarkitektur
 ARM mikrocontroller, en mikrocontroller som indeholder en ARM microprocessor
 ARM Holdings, et britisk selskab som designer ARM-processorerne
 Eta Capricorni, eller Arm, en binær stjerne

I akronymer:
 Abstract Rewriting Machine
 Ada Reference Manual
 Animal Rights Militia
 Application Response Measurement
 Armed Resistance Movement, en anti-apartheid-bevægelse i Sydafrika
 Association of Radical Midwives
 Association of Recovering Motorcyclists
 Atmospheric Radiation Measurement, a program of the United States Department of Energy
 Australian Republican Movement
 Armada República Mexicana, et skibspræfiks for den mexikanske flåde
 Associação dos Radioamadores de Macau, en amatørradio-organisation i Macao
 Asociatia Radioamatorilor din Moldova, en amatørradio-organisation i Moldova

I koder:
 Armeniens landekode
 Armensk sprogkode
 Valutakoden for Argentinas peso moneda nacional